Гегенбаур:

 Гегенбаур, Йозеф Антон фон (1800—1876) — немецкий исторический живописец.
 Гегенбаур, Карл (1826—1903) — немецкий учёный, классик сравнительной анатомии.